24. sezon rosyjskiej drugiej ligi piłkarskiej (Pierwszej Dywizji; oficjalna nazwa FNL). W rozgrywkach trwających od 11 lipca 2015 roku do 21 maja 2016 wzięło udział 20 drużyn.

Uczestnicy 
Liczba drużyn została zwiększona w stosunku do poprzedniego sezonu z 18 do 20.

Tabela

Wyniki 

|}

Linki zewnętrzne 
Strona rozgrywek FNL 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w Rosji
2016 w Rosji